Сатисфакція — задоволення за образу честі
 Сатисфакція — російський художній фільм 2011 року

Багатозначні терміни